Ива́н Васи́льевич Жук Лошако́в-Колычёв (ум. после 1527) — русский боярин и воевода, дипломат, второй сын Василия Григорьевича Лошака Колычёва.

Биография 
Впервые Иван упоминается в разрядах в 1501—1502 годах как наместник в Брянске. И Брянска он с армией ходил к Мстиславлю в Литву.

Согласно разрядам, в 1514/1515 и 1519 годах в походе из Ржевы в Литву участвовал Иван Григорьевич Лошаков. А. А. Зимин полагает, что в разрядах ошибка и имелся в виду Иван Жук.

в 1517 году Иван Жук разбил литовский отряд в 3 000 человек, затем находился при войске, собранном под Коломной, в связи с известием о нападении крымских татар.

В 1519 году Иван Жук ходил из Великих Лук к Полоцку.

В 1521 году Иван был воеводой в Торопце.

В 1522 году Иван был воеводой в полку левой руки под Рославлем.

В 1523/1524 году Иван возглавлял сторожевой полк конной рати во время похода в Казань.

В 1524 году Иван, будучи уже боярином, был послан к хану Крыма Мехмеду I Гирею, и в Перекопе был свидетелем разорения Крыма ногаями и атаманом запорожских казаков Дашковичем. Вернулся в Москву в 1525 году с афонским иноком Гавриилом, который привёз великому князю Василию III письмо от монастырей Палестины, не одобрявших его развод с Соломонией.

Последний раз Иван Жук упоминается в 1527 году, когда он поручился за князя Михаила Львовича Глинского.

Вероятно Иван Жук владел поместьями в Шелонской пятине Новгородской земли.

Брак и дети 
Имя жены Ивана неизвестно. Дети:
 Даниил (ум. 1564), голова, воевода
 Третьяк (Епифан) (ум. 28 августа 1552), голова
 Никита (ум. после 1585), новгородский помещик
 Андрей (ум. после 1585), новгородский помещик
 Гордей (ум. после 1585), новгородский помещик

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Воеводы
Воеводы Торопца
Персоналии по алфавиту
Иван Васильевич Лошаков
Персоналии:Коломна
Бояре